Personen met de achternaam Phillip
Arthur Phillip, Brits marineofficier en koloniaal bestuurder

Voornaam
Phillip (voornaam), een jongensnaam